«All by Myself» () — песня американского певца и автора песен Эрика Кармена, выпущенная в 1975 году. Куплет основан на второй части (Adagio sostenuto) Фортепианного концерта Сергея Рахманинова 1900-1901 годов № 2 до минор, опус 18. Припев был взят из песни «Let's Pretend», которую Кармен написал и записал с группой The Raspberries в 1972 году. Соло на слайд-гитаре исполнил студийный гитарист Хью Маккракен.

История создания
По словам Кармена, сначала он написал сольную часть песни, затем завершил интерлюдию через два месяца. После прослушивания 2-го фортепианного концерта Рахманинова, пьесы, которая, как известно, использовалась для британского фильма 1945 года «Краткая встреча», он адаптировал мелодию второй части для написания текста. В то время музыка Рахманинова находилась в общественном достоянии США, поэтому Кармен считал, что на нее не существует авторских прав, но она все еще была защищена за пределами США после выпуска альбома. Позже с ним связались из поместья Рахманинова и сообщили, что композиция защищена. Было достигнуто соглашение, по которому поместье получит 12 процентов авторского гонорара от «All by Myself», а также от «Never Gonna Fall in Love Again», которая была основана на третьей части симфонии № 2 Рахманинова.

Кармен исполнил «All by Myself» и его последующий хит «Never Gonna Fall in Love Again» в специальной телевизионной программе The Midnight Special 23 июля 1976 года (4 сезон, 37 серия). Шоу было организовано группой The Spinners.

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Версия Селин Дион
Самая заметная кавер-версия «All by Myself» была записана канадской певицей Селин Дион в 1996 году. Это был четвертый (или третий, в зависимости от страны) хитовый сингл с ее четвертого англоязычного студийного альбома Falling into You. Спродюсированный Дэвидом Фостером в студии Compass Point на Багамах, он был выпущен 9 декабря 1996 года в Великобритании и 11 марта 1997 года в США.

Сингл стал одним из самых крупных хитов Дион в США, заняв первое место в чартах Hot Adult Contemporary Tracks (в течение трех недель) и в эфире латинской поп-музыки (две недели). Он достиг четвертого места в чарте Billboard Hot 100. Он также вошел в топ-10 хитов во Франции, Великобритании, Бельгии и Ирландии. В Канаде «All by Myself» был выпущен только в качестве промо-сингла и занял первое место в чарте Adult Contemporary. Сингл был сертифицирован золотым в США (500 000) и серебряным в Великобритании (200 000) и Франции (165 000).

Во время интервью на канале Watch What Happens Live с Энди Коэном Дион рассказала, что знаменитая высокая нота в песне не была запланирована, но Дэвид Фостер удивил ее тем, что она появилась на записи. Когда Дион спросила, почему такой сюрприз, Фостер сказал ей, что если она не сможет ее спеть, то это сделают другие певицы, что побудило Дион доказать Фостеру, что она может это спеть.

Музыкальные критики высоко оценили исполнение Селин Дион.

Видеоклип
Для продвижения сингла было снято музыкальное видео британским режиссером Найджелом Диком. Он содержит фрагменты фотосессии Дион для обложки альбома Falling into You и некоторые сцены с ее концерта в Париже. Позже оно было опубликовано на официальном канале Дион на YouTube в августе 2012 года. По состоянию на октябрь 2021 года оно собрало более 50 миллионов просмотров.

Трек-лист

Australian CD and cassette single
"All by Myself" (Edited Single Version) – 3:58
"Because You Loved Me" (Live) – 4:52
"Next Plane Out" (Radio Edit) – 4:37
"Vole" (Live) – 4:03
"All by Myself" (Album Version) – 5:12

European CD and 7-inch single
"All by Myself" – 5:12
"The Power of the Dream" – 4:31

European CD maxi-single
"All by Myself" (Single Version) – 4:26
"All by Myself" – 5:12
"Je sais pas" (Live) – 4:26
"Pour que tu m'aimes encore" (Live) – 4:52

European 12-inch single
"All By Myself" – 5:12
"The Power of the Dream" – 4:31
"It's All Coming Back to Me Now" (Classic Paradise Radio Mix #1) – 4:22

Japanese CD single
"All by Myself" (Single Version) – 4:24
"Pour que tu m'aimes encore" (Live) – 4:51

Mexican promo CD single
"All by Myself" – 5:12
"Sola Otra Vez" – 5:12
"Sola Otra Vez" (Radio Edit) – 4:41

UK cassette single
"All by Myself" (Edited Single Version) – 3:58
"All by Myself" (Spanish Version) – 5:12
"When I Fall in Love" – 4:20

UK CD single
"All by Myself" (Album Version) – 5:12
"Pour que tu m'aimes encore" (Live) – 4:38
"Je sais pas" (Live) – 4:26
"River Deep, Mountain High" (Live) – 3:28

UK CD single (Limited)
"All by Myself" (Edited Single Version) – 3:58
"When I Fall in Love" – 4:20
"Declaration of Love" – 4:20
"A Message from Celine" – 0:34

US CD and cassette single
"All by Myself" (Edited Single Version) – 3:57
"Because You Loved Me" (Live) – 4:50

US promo CD single
"All by Myself" (Radio Edit #1) – 3:57
"All by Myself" (Album Version) – 5:12
"All by Myself" (Radio Edit #2) – 3:52

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Другие каверы
В 1994 году песня «All by Myself» была записана новозеландской певицей Маргарет Урлих. Ее версия достигла 100-го места в Австралии в ноябре 1994 года и 26-го места в Новой Зеландии в марте 1995 года.

В 2001 году в фильме «Дневник Бриджит Джонс» прозвучала кавер-версия песни «All by Myself» в исполнении Джейми О'Нил, актриса Рене Зеллвегер поет под нее в знаменитой сцене в пижаме.

В 2018 году кавер Гиана Райта, переименованный в «I'm All Alone», был использован в научно-фантастическом телесериале «Пространство».

Примечания

Ссылки 
 «All by Myself»  на сайте Songfacts
 
 

Песни Эрика Кармена
Песни Селин Дион
Синглы 1975 года
Песни 1975 года
Синглы 1996 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Adult Contemporary
Поп-баллады
Рок-баллады
Песни Il Divo
Синглы Arista Records
Синглы Columbia Records
Синглы Epic Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM
Баллады 1970-х годов